Bathydraco är ett släkte av fiskar. Bathydraco ingår i familjen Bathydraconidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Bathydraco